Христоф:

 Христоф, Гуго Теодор (1831—1894) — немецкий и русский энтомолог.
 Христоф Мейли — охранник швейцарского банка UBS, выкравший папки документов с доказательствами финансирования банком UBS нацистов.